Моргенщерн може да се отнася за:
 Кристиан Моргенщерн (1871 – 1914), германски писател
 Оскар Моргенщерн (1902 – 1977), австрийски икономист